Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega za sezonu 1970./71. predstavljala je pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu četvrtog stupnja prvenstva SFRJ, a prvenstvo se igralo dvokružno. Tablica nije kompletna, ali "PPK Kutjevo" je bilo prvak.

Tablica

Unutarnje poveznice  
 Slavonska zona 1970./71. 
 Liga NSP Nova Gradiška 1970./71.
 Liga NSP Slavonski Brod 1970./71. 
 Područna liga NSP Vinkovci 1970./71.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Jurica Bešlić, Goran Đurđević, Vesna Milković, Jelenko Topić: 70 godina nogometa u Vidovcima i Dervišagi, Vidovci - Dervišaga, 2016. 
  

1970-71
Slavonska Požega
1970-71 Slavonska Požega